Ameisenklinge – abgeleitet vom Grundwort Klinge ‚kleines Kerbtal‘ – ist ein Talname in Baden-Württemberg: 

 Ameisenklinge (Kocher) oder Ewige Klinge, rechte Bachklinge zum Kocher zwischen Haagen und Enslingen, Gemeinde Untermünkheim, Landkreis Schwäbisch Hall
 Ameisenklinge (Rißbach), rechte Bachklinge zum Rißbach (Jagst) vor Ailringen, Gemeinde Mulfingen, Hohenlohekreis